Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Horst Skoff 6-3, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Gérard Solvès (primo turno)
 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Julien Chauvin (primo turno)

 Francisco Costa (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Daniele Musa (quarti di finale)
 Rainer Falenti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1997